Wargowo ist der Name zweier polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Wargowo (Oborniki) (Wargen, Kreis Obornik/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Wargowo (Czarna Dąbrówka) (Vargow, Kreis Stolp/Pommern)